Adi steht für:
 Adi (Name), ein Vor- und Familienname
 Adi (Insel), eine indonesische Insel vor der Küste Neuguineas (Pulau Adi)
 Adī, antiker Bildhauer
 (Banū) ʿAdī, ein arabischer Clan der Quraisch

ADI steht als Abkürzung für:
 Acção Democrática Independente, Partei auf São Tomé und Príncipe
 Acceptable Daily Intake, engl. für Erlaubte Tagesdosis
 Advanced Distance Integration, ein System zur Blitzlichtsteuerung
 ADI-Methode, Alternating-Direction Implicit Method, eine Methode der numerischen linearen Algebra zur Lösung von Matrixgleichungen
Ausländische Direktinvestition, (englisch 'foreign direct investment', kurz FDI)
 Amateur Data Interchange, eine Dateinamenserweiterung des ADIF, siehe Amateur Data Interchange Format #ADI
 Arginin-Deiminase, ein Enzym
 Artur Diebler Fahrzeugbau, deutscher Fahrzeughersteller, siehe Adi Moped
 Associazione per il Disegno Industriale, italienische Gesellschaft für Industriedesign  
 Austempered Ductile Iron, siehe Bainitisches Gusseisen mit Kugelgraphit
 Autosomal-dominante Ichthyose

Siehe auch:
 Addi
 Addie
 Addy (Begriffsklärung)
 Ady

Abkürzung